Götlunda församling kan syfta på:
Götlunda församling, Skara stift – en församling i Billings kontrakt i Skara stift
Götlunda församling, Strängnäs stift, en tidigare församling i Strängnäs stift